Опо́рный — может означать:
 Опорный — прилагательное, муж. рода, ед. ч., образованное от слова «опора».

Топоним 
 Опорный — посёлок в Азовском районе Ростовской области России.
 Опорный — до 1999 года название села Боранкул в Бейнеуском районе Мангистауской области Казахстана.
 Опорный — ручей, левый приток реки Джелтулака-1 (бассейн реки Гарь) в Зейском районе Амурской области России.
 Опорный — ручей, левый приток реки Баланды (бассейн реки Нора) в Селемджинском районе Амурской области России.

См. также 
 
 Опорная
 Опорный банк — региональный банк, получивший лицензию на кредитно-финансовую деятельность и частично поддерживаемый или управляемый центральным банком.
 Опорный горизонт — другой слой горной породы с различным составом и физическими свойствами.
 Опорный звук — звук, предшествующий ударному гласному в рифме, преимущественно гласный.
 Опорный изолятор — изолятор, используемый в качестве жёсткой опоры для электротехнического устройства или отдельных его частей по ГОСТ 27744-88 СТ СЭВ 1134-78.

Примечания